Крушинка — название населённых пунктов, происходящее от названия растения — крушина.

Белоруссия 
 Крушинка — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Украина 
 Крушинка — село в Васильковськом районе Киевской области.